WNV steht für:

 wNv Teamwork
 eine Abkürzung für Wehrmachtnachrichtenverbindungen
 eine Abkürzung von Welle-Nabe-Verbindung
 eine Abkürzung für West-Nil-Virus

WNV